De UEFA Cupfinale van het seizoen 2005/06 was de 35e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. Het Engelse Middlesbrough nam het op tegen het Spaanse Sevilla FC. De wedstrijd ging door in het Philips Stadion in Eindhoven. De Spanjaarden wonnen overtuigend met 0-4. De Italiaanse middenvelder Enzo Maresca werd met zijn twee goals uitgeroepen tot "Man van de Match".

Bij Middlesbrough speelden de Nederlanders George Boateng en Jimmy Floyd Hasselbaink de volledige wedstrijd.

Wedstrijdverslag
De Braziliaanse spits Luís Fabiano bracht Sevilla na iets minder dan een half uur op voorsprong met een rake kopbal. Middlesbrough probeerde iets terug te doen, maar het waren vooral de Spanjaarden die gevaarlijk bleven. De beste Engelse kans was voor Mark Viduka, maar hij zag zijn poging gestopt worden door Andrés Palop. In een dolle slotfase liepen de Spanjaarden nog uit tot 0-4. Enzo Maresca profiteerde eerst van een schot dat doelman Mark Schwarzer niet onder controle kreeg, wat later zorgde hij met een botsende bal voor de 0-3. Het vierde doelpunt leek een kopie van Maresca's eerste goal. Schwarzer stopte een schot, maar zag Frédéric Kanouté in de rebound alsnog scoren.

Wedstrijdinfo

Zie ook 
 UEFA Cup 2005/06
 UEFA Intertoto Cup 2005

Referenties 

2006
UEFA
Europacupvoetbal 2005/06
Middlesbrough FC 
Sevilla FC
Sportevenement in Eindhoven